Als Jocs Olímpics d'Estiu de 2004 celebrats a la ciutat d'Atenes (Grècia) es disputaren 14 proves de judo, set d'elles en categoria masculina i set més en categoria femenina. La competició tingué lloc al Centre Olímpic d'Ano Liosia.

Participaren un total de 384 judoques, entre ells 227 homes i 157 dones, de 94 comitès nacionals diferents.

Resum de medalles

Categoria masculina

Categoria femenina

Medaller

Enllaços externs 

  www.olympic.org - Cercador olímpic
  www.sports-reference.com - Judo 2004 

Esports als Jocs Olímpics d'estiu de 2004
Judo als Jocs Olímpics